Речане — значения:

Топоним 
Речане — деревня, Торопецкий район, Тверская область, Россия.

Другое 
 Речане — средневековое западнославянское племя.